Niemcy:
 Kraja – dzielnica Bleicherode

Osoby:
 Marie Kraja - albańska śpiewaczka operowa
 Norbert Kraja - niemiecki polityk

Inne:
 Kraja – szwedzka grupa muzyczna